Australian Rugby League, nom històric de la lliga de rugbi a 13 d'Austràlia
 Army Research Laboratory, laboratori de recerca de l'Exèrcit dels Estats Units
 Air Resources Laboratory, laboratori sobre qualitat de l'aire i climatologia de l'Administració Nacional dels Oceans i de l'Atmosfera dels Estats Units
 Aero Research Limited, empresa històrica pionera en adhesius orientats a l'indústria aeronàutica del Regne Unit
 Association of Research Libraries, associació de biblioteques d'institucions de recerca del Canadà i els Estats Units
 ARL 44 (de l'acrònim en francès dels Ateliers de construction de RueiL, el lloc de fabricació), tanc francès de la Segona Guerra Mundial
 ARL també és el codi ISO 4217 del Peso ley argentí, unitat monetària històrica de l'Argentina
 AR-L també és el codi ISO 3166-2 de La Pampa, província de l'Argentina